Котельниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Котельниковское сельское поселение — входит в Котельниковский район Волгоградской области;
 Котельниковское сельское поселение — входит в Антроповский район Костромской области;
 Котельниковское сельское поселение — входит в Красногвардейский район Республики Крым.